Savannah kan syfta på

 Savannah (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Savannah (kattras) – en hybridkattras, skapad av en korsning mellan serval och tamkatt
 GNU Savannah – en lagringsplats för öppen källkod

Fartyg
 SS Savannah – amerikansk kombinerad segelfartyg och hjulångare från 1819
 NS Savannah – ett av världens första atomdrivna fartyg i kommersiellt bruk
 Savannah (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna

Personer
 Savannah Levin (1995–), en amerikansk fotbollsspelare
Savannah (porraktör) (1970–1994), en amerikansk skådespelare, strippa och porrskådespelare

Geografi

USA 

 Savannah, Georgia
 Savannah, Missouri
 Savannah, Tennessee

Se även
 Savannah Bay